Der EC Bad Tölz ist ein deutscher Eishockeyverein aus Bad Tölz, dessen erste Mannschaft als Tölzer Löwen seit der Saison 2022/23 in der Oberliga Süd spielt. Der Verein, der in den 1960er Jahren zweimal Deutscher Meister wurde, hat auch eine Abteilung für Eiskunstlauf.

Geschichte der Eishockeyabteilung 
Der EC Bad Tölz wurde 1928 gegründet und stieg 1950 in die damalige oberste Spielklasse, die Oberliga Süd, auf. Im Sommer 1958 war der Verein einer der Gründungsvereine der Eishockey-Bundesliga und gehörte dieser bis zur Saison 1975/76 an. 1962 und 1966 erreichte der EC Bad Tölz dabei die Deutsche Meisterschaft.

Nach dem Abstieg spielte die Eishockey-Mannschaft außer in den Spielzeiten 1992/93 und 1993/94 immer in der zweithöchsten Liga, jedoch stieg die Mannschaft nach der Saison 2005/06 in die Oberliga ab. Zur Saison 2002/03 wurde die Lizenz der Tölzer Löwen mit der Auslagerung des Ligenspielbetriebs in die Eishockeyspielbetriebsgesellschaft vom Verein offiziell in die Tölzer Eissport GmbH ausgelagert. In der Saison 2007/08 gelang der Wiederaufstieg in die 2. Eishockey-Bundesliga. Obwohl die Mannschaft in der folgenden Saison den 2. Tabellenplatz erreichte, wurde am 23. Februar 2009 (nach 2003 zum zweiten Mal) das  Insolvenzverfahren für die GmbH beim Amtsgericht Wolfratshausen unter Aktenzeichen 2 IN 70/09 beantragt und am 1. April 2009 eröffnet. Die Tölzer Löwen waren damit automatisch aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Insolvenzverwalter war Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht Josef Hingerl aus Wolfratshausen, der bereits in der Saison 2002/2003 die Tölzer Löwen innerhalb von drei Monaten sanierte. In der Saison 2010/11 schloss der Verein die Vorrunde der Oberliga Süd auf dem 1. Platz ab, scheiterte jedoch im Halbfinale der Play-Offs knapp am EHC Klostersee. Nach einem 2. Platz in der Vorrunde erreichte die Mannschaft in der Saison 2011/12 das Finale der Play-Offs und sicherte sich gegen die Füchse Duisburg den Meistertitel. Das Team konnte die Auflagen für die 2. Liga jedoch nicht erfüllen (eine Million Euro Etat), sodass die Fischtown Pinguins als letztplatzierte Mannschaft der Abstiegsrunde der 2. Liga in der Liga verbleiben durften.

Auch wenn der EC Bad Tölz seit 1976 nicht mehr in der obersten Eishockeyspielklasse spielt, besitzt er doch eine sehr gute Nachwuchsabteilung. So spielen die Jugend in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) und die Junioren bis 2007/08 und die Schüler in der jeweiligen Bundesliga. Außerdem spielen mehrere Nachwuchsspieler in den Nachwuchsauswahlmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes.

Erfolge 

Quelle: eishockey-online.com Zeichen für Auf-/Abstieg ↑ ↓

Mannschaft

Deutscher Meister 1961/62 
 Tor: Wilhelm Edelmann, Klaus Hafensteiner
 Verteidigung: Hans Rampf, Otto Schneitberger, Walter Riedl, Heinz Bader, Franz Deisenrieder, Hans Wechsel
 Sturm: Sepp Reif, Peter Lax, Alois Mayr, Sepp Wörschhauser, Siegfried Mayr, Georg Eberl, Peter Schmidt, Klaus Retzer, Adi Floßmann
 Trainer: Hans Rampf (Spielertrainer)

Deutscher Meister 1965/66 
 Tor: Toni Klett, Fritz Hafensteiner
 Verteidigung: Hans Schichtl, Walter Riedl, Heinz Bader, Georg Lechner, Erwin Riedmeier
 Sturm: Peter Lax, Alois Mayr, Albert Loibl, Rudi Pittrich, Georg Eberl, Willi Leitner, Hans Eimansberger, Willi Gerg, Lorenz Funk senior, Reinhold Meister, Karl Bär, Hans Brandner
 Trainer: Mike Daski

Bekannte Spieler

Trainer 
Bis September 2004 war Hans Rotkirch als Trainer für den ECT tätig. Nach ihm übernahm Josef Schlickenrieder, und ab Oktober 2004 bis Ende der Saison 2004/05 übernahm Peter Obresa die Aufgaben des Trainers.

In der Saison 2008/09 trainierte Axel Kammerer die Tölzer Löwen. Zuvor war er als Co-Trainer für die Kölner Haie und als Cheftrainer für die Kassel Huskies tätig. In der Saison 2009/10 war Dave Rich Trainer.

Von 2010 bis 2015 war als Cheftrainer Florian Funk zusammen mit seinem Vater Lorenz Funk senior und Randy Neal (bis 2014) als Co-Trainer für die Tölzer Löwen tätig.

Von der Saison 2015/16 bis 2018 trainierte erneut Axel Kammerer zusammen mit Benedikt Huß als Co-Trainer die Tölzer Löwen. Nach kurzen Intermezzi von Markus Berwanger und Scott Beattie stand zwischen 2019 und 2022 Kevin Gaudet an der Bande.

Frauen 
 Süddeutscher Meister 2023

Nachwuchs 
 DNL-Vizemeister 2008, 2013, 2017
 Deutscher Jugend-Meister 1986
 Süddeutscher U17-Meister (Jugend) 2019
 Deutscher Schüler-Meister 2005, 2013, 2014
 Deutscher Schüler-Vizemeister 2003

Inlinehockey 
Der Verein spielte in der Deutschen Inline-Hockey-Liga (DIHL) des Deutschen Eishockey-Bundes. Außerdem war Bad Tölz Gastgeber der Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2004.

Curling 
Die Herrenmannschaft des EC Bad Tölz gewann 1968, 1969, 1971, 1973 und 1975–1977 die deutsche Meisterschaft im Curling.

Literatur 
 Tölzer Buam – Eishockeygeschichten, Menschen – Emotionen, Autor: Patrick Staar, Kurt Stern/pro literatur Verlag, R 2006 ISBN 3-86611-241-6

Weblinks 
 EC Bad Tölz
 Tölzer Löwen

Einzelnachweise 

Bad Toelz, EC
Bad Toelz, EC
Bad Tolz, Ec
 
Organisation (Bad Tölz)
Gegründet 1928
Sportverein (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen)
Curlingverein
Curling (Deutschland)